Појам Маргарета Француска може да се односи на:

 Маргарета Француска, краљица Енглеске и Угарске, краљица Енглеске од 1172. до 1183. године и краљица Угарске од 1186. до 1196. године
 Маргарета Француска, краљица Енглеске
 Маргарета Француска, војвоткиња од Брабанта